Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относят частицы диаметра более долей микрона и до максимального 0,05 мм. Более крупные частицы переводят материал в разряд песка, который имеет размеры до 2 мм.

Как правило, пыль, поднимаясь в воздухе, заряжается положительно.

Вдыхание даже не токсичной пыли в чрезмерно большом количестве вызывает развитие неизлечимых и необратимых заболеваний — пневмокониозов (силикоз, антракоз и др.). Для защиты от пыли могут использоваться разные средства коллективной защиты, и менее эффективные средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Домашняя пыль 

В домашней пыли могут поселиться так называемые клещи домашней пыли, являющиеся сапротрофами.
Несмотря на близость к человеку, сам по себе сапротроф практически безопасен — он не портит продукты и не переносит инфекционные заболевания, как это делают, например, мыши, крысы, мухи и тараканы. Также клещи не разносят яйца паразитов (в отличие от тараканов и муравьёв). Однако продукты жизнедеятельности клещей домашней пыли являются наиболее частой причиной возникновения аллергии и одной из наиболее частых причин возникновения астмы.

В плотно запертой с закрытыми окнами квартире за две недели оседает порядка 12 тысяч пылевых частиц на 1 квадратный сантиметр пола и горизонтальной поверхности мебели. В этой пыли содержится 35 % минеральных частиц, 12 % текстильных и бумажных волокон, 19 % чешуек кожи, 7 % цветочной пыльцы, 3 % частиц сажи и дыма. Оставшиеся 24 % неустановленного происхождения, космическая пыль. В ходе компьютерного моделирования учёные из Университета Аризоны обнаружили, что в местах исследования большая часть пыли попадает в жилище человека вместе c воздухом, а не из-за грязной обуви, одежды и т. д.

Взрывы пыли 
Объёмные взрывы пыли (пылевоздушных смесей — аэрозолей) представляют одну из основных опасностей химических производств и происходят в ограниченных пространствах (в помещениях зданий, внутри различного оборудования, в горных выработках шахт). Возможны взрывы пыли в мукомольном производстве, на зерновых элеваторах (мучная пыль) при её взаимодействии с красителями, серой, сахаром с другими порошкообразными пищевыми продуктами, а также при производстве пластмасс, лекарственных препаратов, на установках дробления топлива (угольной пыли), в текстильном производстве.

Атмосферная пыль 
Атмосферная пыль (атмосферный аэрозоль) может быть естественного и искусственного происхождения. Естественная атмосферная пыль образуется под действием природных сил: с неба осаждается космическая пыль, ветер поднимает пыль от почвы и разносит выбрасываемую растениями пыльцу, вулканы извергают пепел и т. д. В море встречается особый вид пыли из кристаллов соли из высохших водяных брызг. Искусственная атмосферная пыль образуется в результате хозяйственной деятельности человека: сжигание твёрдых видов топлива, горнорудное и угледобывающее производство, производство стройматериалов, металлургия и т. п.

Влияние пыли на климат 
Количество пыли в атмосфере оказывает влияние на климат. Частицы пыли поглощают часть солнечной радиации, а также участвуют в формировании облаков, являясь ядрами конденсации. Запылённость атмосферы влияет на способность Земли отражать свет Солнца, уменьшая количество излучения, достигающего Земли, что приводит к похолоданию климата; а пыль, оседающая на поверхности ледников, активно поглощает солнечную энергию, способствуя их таянию, что также приводит к климатическим изменениям.

Пыль в культуре 
 В Иране распространено арабское имя Абутураб, что в переводе означает «отец пыли».

См. также 

 Аэрозольные загрязнения

 Загрязнение атмосферы Земли

 Космическая пыль
 Зерновая пыль
 Циклон (пылеуловитель)
 Пылесос
 Алеврит
 Лёсс

Фильмография 
 «Большой скачок. Пыль» — научно-популярный фильм, снятый в 2012 году.

Примечания 

Уборка